Il nome Rovigliano è condiviso dalle seguenti frazioni di comuni italiani:
Rovigliano – frazione di Città di Castello in provincia di Perugia
Rovigliano – quartiere di Torre Annunziata nella città metropolitana di Napoli
Scoglio di Rovigliano – isola appartenente al suddetto quartiere